Tandaga peut désigner :
 Tandaga, la commune rurale située dans le département de Kombissiri au Burkina Faso ;
 Tandaga, la commune rurale située dans le département de Salogo au Burkina Faso ;
 Gondogo-Tandaaga, la commune rurale située dans le département de Ziniaré au Burkina Faso.